Die ADAC GT Masters 2014 war die achte Saison der ADAC GT Masters. Es wurden 16 Läufe in acht Veranstaltungen durchgeführt. Der erste Lauf fand am 26. April in Oschersleben statt. Der Finallauf am 5. Oktober wurde auf dem Hockenheimring ausgetragen. Die Rennen wurden in Deutschland, den Niederlanden, Österreich und der Slowakei gefahren.

Der Südafrikaner Kelvin van der Linde und René Rast gewannen mit 214 Punkten in einem Audi R8 LMS ultra die Fahrerwertung. Die Teamwertung gewann Prosperia C. Abt Racing mit 225 Punkten.

Die Gentlemen-Wertung gewann der Österreicher Herbert Handlos mit 505,5 Punkten.

Starterfeld 
Folgende Fahrer, Teams und Gaststarter sind in der Saison gestartet:

      Gaststarter

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 53 Fahrer in die Punktewertung.

Teamwertung 
Es kamen 14 Teams in die Punktewertung.

Medien 
Am 18. Dezember 2014 wurde das PC-Spiel ADAC GT Masters Experience 2014 veröffentlicht, in dem der Spieler die Rennsaison nacherleben konnte. Es waren sechs Wagen mit insgesamt 19 Lackierungen wählbar. Das Spiel enthielt alle acht Rennstrecken, die in der Saison befahren wurden. Entwickler waren die Sector 3 Studios, die zuvor unter anderem Spiele zur WTCC, DTM und FIA-GT-Meisterschaft veröffentlicht hatten.

Weblinks 
 Offizielle Website des ADAC GT Masters

Einzelnachweise 

2014
Motorsportsaison 2014